Gustaf Åkerlindh kan syfta på:

Gustaf Åkerlindh (1867–1948), svensk industriman
Gustaf Åkerlindh (1869–1949), svensk lantbrukare och riksdagsman